Pessoas
 Luigi Pirandello (1867–1936) — dramaturgo, poeta e romancista siciliano
 Fausto Pirandello (1899–1975) — artista plástico italiano, filho do anterior

Outros usos
 12369 Pirandello — asteroide

Desambiguações de sobrenomes